Sozione è il nome di diversi personaggi dell'antica Grecia:

Sozione il Peripatetico, dossografo e biografo (230 a.C.-160 a.C.)
Sozione di Alessandria, filosofo pitagorico del I secolo d.C., tra i maestri di Seneca